Хімки — місто обласного підпорядкування у Московській області РФ
 Хімки (міський округ) — міський округ з центром у місті Хімки Московської області РФ

Інше 
 Хімки — залізнична станція Октябрської залізниці
 Хімки — річковий порт у Московській області РФ
 «Хімки» — професійний баскетбольний клуб, що базується у місті Хімки Московської області Росії
 «Хімки» — професійний футбольний клуб, що базується у місті Хімки Московської області Росії

Див. також 
 Хімка